Der Skisprung-Weltcup 1981/82 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1981/82) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 20. Dezember 1981 und dem 28. März 1982 an 14 verschiedenen Orten in Europa, Asien und Nordamerika ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Geplant waren 22 Einzelwettbewerbe, von denen zwei im Vorfeld abgesagt werden mussten. Ein weiteres Springen musste von der Groß- auf die Normalschanze verlegt werden. Zusätzlich wurden in dieser Saison bei der in Oslo ausgetragenen Nordischen Skiweltmeisterschaft ebenfalls Weltcuppunkte vergeben, sodass letztlich 22 Einzelwettbewerbe In die Wertung eingingen.  Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison zweiten Mal in Folge der Österreicher Armin Kogler, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der Österreicher Hubert Neuper und der Kanadier Horst Bulau. Die Nationenwertung gewann zum dritten Mal in Folge Österreich, auf dem zweiten und dritten Platz folgten Norwegen und Finnland.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen 
Weltcuppunkte wurden für die Plätze 1 bis 15 vergeben (Platz 1 = 25 Punkte, Platz 2 = 20 Punkte, Platz 3 =15 Punkte, von Platz 4 bis 15 absteigend 12 Punkte bis 1 Punkt). Es gab Streichresultate. Dazu wurde die Saison in zwei Saisonhälften aufgeteilt. Von den Wettbewerben im Dezember und Januar wurden nur die sieben besten Ergebnisse eines Athleten gewertet. Von den Wettbewerben im Februar und März wurden die fünf besten Ergebnisse eines Athleten gewertet. Eine besondere Regelung bestand für die drei Skiflugwettbewerbe in Bad Mitterndorf/Tauplitz: bei Athleten, die bei allen drei Wettbewerben in die Punkteränge gelangten, wurde die schlechteste Platzierung als Streichresultat behandelt.

Für die Nationenwertung wurden alle Punkte berücksichtigt (keine Streichresultate).

Punkte, die einem Springer als Streichergebnis abgezogen wurden, sind gegebenenfalls in Klammern angegeben.

Weblinks

Fußnoten 

Wintersport-Weltcup 1981/82
1981/82